La Coupe d'Europe féminine de rink hockey 2007-2008 est la  de la compétition européenne de rink hockey entre équipes de club.

Compétition

Tour préliminaire 

|}

Phase de poules 
Groupe A

|}

Groupe B

|}

Phase finale

Place 1 à 4

Places 5 à 8

Notes et références 

Rink hockey en 2008
Rink hockey en 2007
Coupe d'Europe féminine de rink hockey
Rink hockey F1